Santos Dumont steht für:

 Santos Dumont (Minas Gerais), Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 Santos Dumont  (Juiz de Fora), Stadtviertel/Bairro von Juiz de Fora, Brasilien
 Flughafen Rio de Janeiro-Santos Dumont, benannt nach Alberto Santos Dumont
 Santos-Dumont (Mondkrater), ein Mondkrater, benannt nach Alberto Santos Dumont
 Santos-Dumont 14-bis, Experimentalflugzeug Alberto Santos Dumonts
 Santos-Dumont Demoiselle, das erste in Kleinserie produzierte Sportflugzeug der Welt, entworfen von Alberto Santos Dumont 
 Santos Dumont, Automodell der Columbus Motor Vehicle Company

Santos Dumont ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Santos Dumont (1873–1932), brasilianischer Luftschiffer, Motorflugpionier und Erfinder